Лез-Алле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Лез-Алле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Лез-Алле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни